Чесноково — названия населённых пунктов:

Казахстан 
Чесноково — до 2020 г. название села Алмалы в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Чесноково — до 2010 г. название села Сулу-кол Байтерекского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Чесноково — посёлок в Петропавловском районе Алтайского края, упразднён в 2010 году.
 Чесноково — село в Целинном районе Алтайского края.
 Чесноково — село в Михайловском районе Амурской области.
 Чесноково — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Чесноково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Чесноково — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Чесноково — село в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Чесноково — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Чесноково — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.
 Чесноково — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Чесноково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Чесноково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.